Sergio Almirón ist der Name folgender Personen:

* Sergio Bernardo Almirón (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Sergio Omar Almirón (* 1958), argentinischer Fußballspieler